Indus (cognomen), een Romeins cognomen
 Indus (motorfiets), een historisch merk van motorfietsen
 Indus (rivier), een rivier in Zuid-Azië
 Indusbeschaving, een beschaving uit de oudheid
 Indiaan (sterrenbeeld), een sterrenbeeld met Indus als Latijnse naam
 Indus (schip, 1904), een Brits stoomschip